Brendle peut faire référence à :

Patronymes  
 Simon Brendle (né en 1981), mathématicien allemand.
  (1892–1963), politicien allemand.
  (1895–1918), aviateur allemand de la Première Guerre mondiale.
  (née en 1981), éditrice et écrivain allemande.
  (1894–1986), écrivain américain.
  (né en 1985) , volleyeur brésilien.
  (né en 1964), historien allemand.
  (1888–1954), peintre allemand.

Toponymes  
 , bâtiment historique de Dillsboro (Caroline du Nord)

Divers 
 régiment de Brendle, nom du Régiment de Salis-Samade de 1701 à 1738.
 , chaîne de magasins basée en Caroline du Nord.

Voir aussi  
 Pavel Brendl (né en 1981, joueur professionnel de hockey sur glace tchèque.